Die Heilige und ihr Narr – film del 1928 diretto da Wilhelm Dieterle
 Die Heilige und ihr Narr – film del 1935 diretto da Hans Deppe, Paul May e supervisione di Peter Ostermayr
 Die Heilige und ihr Narr – film del 1957 diretto da Gustav Ucicky